Brevern steht für:
 Brevern (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Brevern ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Christoph von Brevern (1823–1896), russischer Generalmajor
 Christoph Engelbrecht von Brevern (1782–1863), deutsch-baltischer Richter und Gouverneur von Kurland
 Georg Karl von Brevern (1807–1892), deutsch-baltischer Jurist und Staatsmann
 Heinrich Johann von Brevern (1749–1803), estländischer Landrat und Gouverneurs-Adelsmarschall in Estland
 Hermann von Brevern (1663–1721), deutsch-baltischer Jurist
 Iwan von Brevern (1812–1885), deutsch-baltischer Vizegouverneur von Livland und Gouverneur von Kurland 
 Jan von Brevern (* 1975), deutscher Kunsthistoriker und Autor
 Karl Hermann von Brevern (1704–1744), russischer Diplomat
 Magnus Iwanowitsch von Brevern (1825–1878), russischer Generalmajor
 Pontus Alexander Ludwig Brevern-de la Gardie (1814–1890), russischer General und Politiker

Siehe auch:
 Johannes Brever (1616–1700), deutscher Theologe